De klareste stjerner der kan ses fra Jorden er listet nedenfor. Tabellen indeholder alle stjerner op til en tilsyneladende størrelsesklasse på +2,50. Dette er bestemt ud fra deres maksimum lysstyrke (variable stjerner) eller kombinerede lysstyrke (dobbeltstjerner). De er dermed alle synlige med det blotte øje, dog afhængigt af ens geografiske position.

Kilder 

Stjerner